Martin Johnsrud Sundby (ur. 26 września 1984 w Oslo) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata, wicemistrz świata juniorów, trzykrotny zdobywca Pucharu Świata, trzykrotny zdobywca Małej Kryształowej Kuli w klasyfikacji dystansowej, dwukrotny zwycięzca Tour de Ski oraz zwycięzca Ski Tour Kanada.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Martin Johnsrud Sundby pojawił się 30 listopada 2002 roku podczas zawodów FIS Race w Gålå, gdzie zajął 35. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W 2003 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył srebrny medal w sztafecie, a indywidualnie był między innymi ósmy na dystansie 30 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Stryn był piąty w sztafecie i dziewiąty w biegu na 30 km klasykiem. Dwukrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Tarvisio w 2007 roku, gdzie był piąty w biegu łączonym na 30 km. W Pucharze Świata zadebiutował 12 marca 2005 roku w Oslo, gdzie nie ukończył biegu na 50 techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 16 grudnia 2007 roku w La Clusaz, zajmując 25. miejsce w biegu na 30 km stylem dowolnym. Sundby kilkakrotnie stał na podium zawodów PŚ, po raz pierwszy 30 listopada 2008 roku w Ruce, gdzie był najlepszy w biegu na 15 km klasykiem. Wygrał także bieg na 15 km stylem dowolnym 24 listopada 2012 roku w Gällivare. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2012/2013, który ukończył na ósmej pozycji, przy czym czterokrotnie stawał na podium. W styczniu 2014 roku został pierwszym norweskim biegaczem narciarskim, który zwyciężył w Tour de Ski. W ósmej edycji tego cyklu wyprzedził swego rodaka Chrisa Jespersena i Austriaka Johannesa Dürra.

W 2009 roku wystartował w biegu na 15 km stylem klasycznym podczas mistrzostw świata w Libercu, kończąc rywalizację na 34. miejscu. Na tym samym dystansie zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, przegrywając tylko z Finem Mattim Heikkinenem i innym Norwegiem, Eldarem Rønningiem. Na tych samych mistrzostwach wspólnie z Rønningiem, Tordem Asle Gjerdalenem i Petterem Northugiem zdobył złoty medal w sztafecie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme wystąpił tylko w biegu łączonym na 30 km, w którym zdobył srebrny medal. Wyprzedził go tylko Szwajcar Dario Cologna, a trzeci był kolejny reprezentant Norwegii - Sjur Røthe. Sundby brał ponadto udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, gdzie razem z Odd-Bjørnem Hjelmesetem, Larsem Bergerem i Petterem Northugiem wywalczył srebrny medal w sztafecie. W swoim najlepszym indywidualnym starcie na tych igrzyskach zajął piętnastą pozycję na dystansie 50 km techniką klasyczną.

20 lipca 2016 Międzynarodowa Federacja Narciarska ogłosiła, że ze względu na pozytywny wynik testu dopingowego Sundby'ego podczas dwóch kontroli po zawodach w Davos i Toblach zostały anulowane jego wyniki w dwóch biegach. W związku z tym stracił on również zdobyte punkty, za miejsca w tych biegach, przez co w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata spadł z 1. miejsca na 6. Ponadto stracił zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Tour de Ski 2015.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodnika na stronie FIS 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy sportowcy ukarani za doping
Ludzie urodzeni w Oslo 
Urodzeni w 1984